Anna Åkerhielm kan syfta på:

 Anna Agricona Åkerhielm (1642-1698), svensk hovdam och dagbokförfattare
 Anna Åkerhielm (politiker), svensk moderat politiker